Wehr (Baden), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Wehr (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Wehr (Selfkant), een gehucht in het gebied Selfkant in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen